Жустін Енен була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул, оскільки полишила спорт 14 травня 2008 року.

У фіналі Серена Вільямс перемогла Єлену Янкович з рахунком 6–4, 7–5, вигравши всій третій титул на Відкритому чемпіонаті США. Завдяки цьому вона повернулась на 1-шу сходинку рейтингу WTA вперше з 2003 року.

Це був останній турнір Великого шолома, на якому  чемпіонка 1998 року і колишня 1-ша ракетка світу Ліндсі Девенпорт змагалась в одиночному розряді. Вона поступилась Маріон Бартолі у третьому колі.

Сіяні гравці 
{{columns-list|2|
  Ана Іванович (2-ге коло)
  Єлена Янкович (фінал)
  Світлана Кузнецова ''(3-тє коло)
  Серена Вільямс (переможець)
  Олена Дементьєва (півфінал)
  Дінара Сафіна (півфінал)
  Вінус Вільямс (чвертьфінал)
  Віра Звонарьова (2-ге коло)
  Агнешка Радванська (4-те коло)
  Анна Чакветадзе (1-ше коло)
  Даніела Гантухова (1-ше коло)
  Маріон Бартолі (4-те коло)
  Агнеш Савай (2-ге коло)
  Вікторія Азаренко (3-тє коло)
  Патті Шнідер (чвертьфінал)
  Флавія Пеннетта (чвертьфінал)
  Алізе Корне  (3-тє коло)
  Домініка Цібулкова (3-тє коло)
  Надія Петрова (3-тє коло)
  Ніколь Вайдішова (2-ге коло)
  Каролін Возняцкі (4-те коло)
  Марія Кириленко (1-ше коло)
  Ліндсі Девенпорт (3-тє коло)
  Шахар Пеєр (1-ше коло)
  Франческа Ск'явоне (2-ге коло)
  Анабель Медіна Гаррігес (2-ге коло)
  Альона Бондаренко (3-тє коло)
  Катарина Среботнік (4-те коло)
  Сібіль Баммер (чвертьфінал)
  Суґіяма Ай (3-тє коло)
  Віржіні Раззано (1-ше коло)
  Амелі Моресмо (4-те коло)
}}

 Сітка 

 Фінальна частина 

 Секція 4 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-seed01=9
| RD1-team01= А Радванська
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Я Шведова
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Т Танасугарн
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04=LL
| RD1-team04= M Duque Mariño
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= IР Олару
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Е Галловіц
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Дж Крейбас
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=64
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=18
| RD1-team08= Д Цібулкова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=27
| RD1-team09= А Бондаренко
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Дж Джексон
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=2
| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= С Лісіцкі
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Г Шромова
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Р де лос Ріос
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= С Стосур
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= В Вільямс
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=9
| RD2-team01= А Радванська
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=LL
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=63
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= IР Олару
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=18
| RD2-team04= Д Цібулкова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=27
| RD2-team05= А Бондаренко
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= С Лісіцкі
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=4
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Р де лос Ріос
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= В Вільямс
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=9
| RD3-team01=

 Секція 6 

 Секція 7 

| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ц Піронкова
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ц Чжен
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Ш Перрі
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Ц Янь
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= С Арвідссон
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= К Вандевей
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Є Янкович
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=14
| RD2-team01= В Азаренко
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= І Бенешова
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= МЕ Камерін
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=21
| RD2-team04= К Возняцкі
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=26
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Ц Чжен
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= С Арвідссон
| RD2-score07-1=3 
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=5
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Є Янкович
| RD2-score08-1=6 
| RD2-score08-2=65
| RD2-score08-3='''7
| RD3-seed01=14
| RD3-team01= В Азаренко
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=21
| RD3-team02=

Посилання 
Draws

Відкритий чемпіонат США з тенісу
2008 у тенісі